Kastl peut désigner :
 Kastl, commune allemande de Bavière
 Kastl, commune allemande de Bavière, dans le Haut-Palatinat
 Kastl, commune allemande de Bavière, dans le Haut-Palatinat
 Kastl, famille de la noblesse allemande

Homonymie de toponyme